Индивидуальная гонка на 20 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 13 февраля. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 31 страны. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс Лаура. Соревнования начались в 18:00 по местному времени (UTC+4).

Олимпийским чемпионом стал Мартен Фуркад.

После третьей стрельбы лидировал Жан-Гийом Беатрикс (21-й стартовый номер), вторым неожиданно шёл литовец Томас Каукенас (10-й стартовый номер). На последнем рубеже они, в отличие от почти всех лидеров, не смогли закрыть все мишени. Один промах Беатрикса отбросил его на шестое место, а Каукенас промахнулся трижды и не попал в итоге даже в 20-ку лучших на финише.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр